Борба титана може да се односи на:

 Борба титана (филм из 1981)
 Борба титана (филм из 2010)